Hatch kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin Daniel Hatch
 Melville Harrison Hatch

Robotskapade auktorsförkortningar